Majkuppen kan syfta på:

Majkuppen i Polen 1926 –  en statskupp som genomfördes i Polen av marskalk Józef Piłsudski mellan 12 och 14 maj 1926
28 maj-kuppen i Portugal 1926 – en militär handling som innebar slutet på den instabila Första portugisiska republiken och början på Ditadura Nacional 1926
16 maj-kuppen i Sydkorea 1961 – en militärkupp i Sydkorea 1961